Fattoruso puede hacer referencia a:

 Hugo Fattoruso, músico uruguayo.
 Osvaldo Fattoruso, músico uruguayo.
 Francisco Fattoruso, músico estadounidense-uruguayo, hijo de Hugo.
 Rodolfo Fattoruso; crítico literario, ensayista y editor uruguayo.
 Fattoruso, documental uruguayo-brasileño sobre la vida y obra de Hugo Fattoruso.